Virey ist der Name mehrerer Ortschaften in Frankreich:
 Virey (Manche), frühere Gemeinde im Département Manche, heute Ortsteil von Saint-Hilaire-du-Harcouët
 Virey-le-Grand, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Virey-sous-Bar, Gemeinde im Département Aube
 Virey, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Saône, heute Ortschaft in der Gemeinde Avrigney-Virey

Virey ist der Familienname folgender Personen:
 Julien Joseph Virey (1775–1846), französischer Mediziner